

Persone 
 Adelmo Riccardi – sindacalista e politico italiano
 Adolfo Re Riccardi – impresario teatrale e critico teatrale italiano
 Alessandra Riccardi – politica italiana
 Alessandro Riccardi di Netro – arcivescovo cattolico di Torino
 Andrea Riccardi – storico italiano, ministro della Cooperazione internazionale nel governo Monti
 Arturo Riccardi – ammiraglio italiano
 Carlo Riccardi – pittore italiano, decoratore di cappelle
 Carlo Riccardi – fotografo, fotoreporter e pittore italiano
 Davide Riccardi – arcivescovo cattolico italiano
 Elena Riccardi – cestista italiana
 Enrico Riccardi – compositore, paroliere, cantautore e produttore discografico italiano
 Franco Riccardi – schermidore italiano
 Giovanni Riccardi – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giuseppe Riccardi – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Marino Riccardi – politico sammarinese
 Mario Riccardi – imprenditore italiano
 Nelson Demarco Riccardi – cestista uruguaiano
 Nicolás Riccardi – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Paolo Riccardi – politico italiano
 Pellegrino Riccardi – magistrato e antifascista italiano, annoverato tra i Giusti tra le nazioni
 Placido Riccardi – monaco benedettino italiano, proclamato beato nel 1954
 Raffaello Riccardi – politico e dirigente sportivo italiano, ministro per gli Scambi e Valute nel governo Mussolini
 Riccardo Riccardi – geografo italiano
 Roberto Riccardi – militare e scrittore italiano
 Savio Riccardi – compositore italiano
 Vincenzo Riccardi di Lantosca – poeta italiano

Altro 
 Riccardi – famiglia nobile fiorentina
 12407 Riccardi – asteroide della fascia principale
 Atletica Riccardi – società di atletica leggera italiana
 Palazzo Medici Riccardi – edificio storico di Firenze, attuale sede del Consiglio provinciale

Pagine correlate
Antonio Riccardi